Yudong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yudong (ort i Kina), Chongqing, 
 Yudong Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar